José Ramirez (1962. november 27. –) mexikói nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve:José Ramirez Diaz. Polgári foglalkozása villamosmérnök.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1996-ban lett az I. Liga asszisztense. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzeti játékvezetéstől 2007-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
Németország rendezte a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol három csoportmérkőzésen, az egyik nyolcaddöntőn és az egyik elődöntőn honfitársának Benito Archundiának volt segítő partbírója. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Arany Kupa
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa tornának, ahol kettő csoportmérkőzésen, valamint az egyik negyeddöntőn Benito Archundia egyik segítőjeként tevékenykedhetett.

2005-ös CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

Konföderációs Kupa
Franciaország rendezte a 6., a 2003-as konföderációs kupa torna döntő találkozóit, ahol kettő csoporttalálkozón asszisztenseként szolgálta a labdarúgást.

2003-as konföderációs kupa

Források

Kapcsolódó szócikk
Labdarúgó-játékvezetők listája

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek